Шевченковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шевченковка — село в Житикаринском районе Костанайской области.

Украина 
 Шевченковка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Шевченковка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Шевченковка — село в Васильковском районе Киевской области.
 Шевченковка — посёлок в Чутовском районе Полтавской области.
 Шевченковка — посёлок в Белопольском районе Сумской области.
 Шевченковка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.